Die 14. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 7. bis 21. Mai 1995 in Island ausgetragen. Erstmals nahmen 24 Mannschaften am Turnier teil. Den Weltmeistertitel sicherte sich Frankreich mit einem 23:19-Sieg im Finale gegen Kroatien. Die deutsche Nationalmannschaft beendete das Turnier auf dem 4. Platz, nachdem sie im Spiel um Platz 3 Schweden mit 20:26 unterlagen war. Die Schweiz belegte den 7. Platz, Österreich hatte sich nicht für die Endrunde qualifizieren können.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander an. Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 5 und 6 schieden aus.

Gruppe A in Reykjavík und Kópavogur

Gruppe B in Hafnarfjörður

Gruppe C in Kópavogur

Gruppe D in Akureyri

Finalrunde

Achtelfinale

Platzierungsrunde 9–16

Viertelfinale

Platzierungsrunde 9–12 in Hafnarfjörður

Platzierungsrunde 5–8 in Reykjavík

Halbfinale in Reykjavík

Spiel um Platz 11 in Hafnarfjörður

Spiel um Platz 9 in Hafnarfjörður

Spiel um Platz 7 in Reykjavík

Spiel um Platz 5 in Reykjavík

Spiel um Platz 3 in Reykjavík

Finale in Reykjavík

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Jackson Richardson

All-Star-Team

Statistiken

Torschützen 

FT … Feldtore; 7m … Siebenmeter

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

4. Platz: Deutschland 

Trainer: Arno Ehret

Quellen

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1995 (PDF-Datei; 86 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1995

Manner 1995
Handballveranstaltung 1995
Weltmeisterschaft Manner 1995